Varón ist der Familienname folgender Personen:

 Rubén Varón (* 1979), spanischer Boxer
 Yineth Varón (* 1982), kolumbianische Fußballspielerin